Melbourne est un toponyme qui peut désigner :

 Melbourne, la capitale de l'État de Victoria,
 Melbourne-Est, banlieue de Melbourne ;
 Melbourne-Sud, banlieue de Melbourne ;
 Le Melbourne Shuffle est une danse qui fait son apparition dans la ville de Melbourne (Australie)

 Mont Melbourne, volcan de l'Antarctique situé en Terre Victoria

 Melbourne (Québec), une municipalité de canton du Québec,

 Melbourne (Arkansas), une localité de l'Arkansas,
 Melbourne (Floride), une localité de Floride,
 Melbourne (Kentucky), une localité du Kentucky,
 Melbourne (Iowa), une localité du comté de Marshall dans l'Iowa,

 Melbourne, une localité du Derbyshire.

Homonymie de toponyme